Эваристо () — испанская фамилия. Известные представители:
 Эваристо, Бернардин (род. 1959) — английская писательница англо-нигерийского происхождения.
 Эваристо, Диего Кристиано (Диего Питука) (род. 1992) — бразильский футболист, полузащитник.
 Эваристо, Марио (1908—1993) — аргентинский футболист, левый нападающий, брат Хуана Эваристо.
 Эваристо, Хуан (1902—1978) — аргентинский футболист, защитник, брат Марио Эваристо.
 Эваристо де Маседо (род. 1933) — бразильский футболист, нападающий, тренер.